Collazo puede referirse a: 
 Collazo, en la Edad Media, labriego adscrito a una tierra ajena de dominio señorial eclesiástico.
 Teatro de Verano Ramón Collazo, escenario carnavalero de Montevideo.

Apellidos 
El apellido es de origen español:
 Ariel Collazo, político uruguayo.
 Heber Collazo, futbolista uruguayo.
 Javier Collazo, poeta y músico argentino.
 Juan Antonio Collazo, médico y político uruguayo. (1895-1983) Nacido en Melo, antepasados vinieron de El Cayón, Galicia, España.
 Juan Antonio Collazo (1896-1945), músico y compositor de Uruguay.
 Oscar Collazo, puertorriqueño que atentó contra el presidente Truman.
 Ramón Collazo, artista carnavalero uruguayo.
 Teófilo Collazo, político uruguayo.